Раскопино — название населённых пунктов в России:

 Раскопино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Раскопино — деревня в Сандовском районе Тверской области.